geelgespoorde houtmetselbij
 zwartbronzen houtmetselbij
 zwartgespoorde houtmetselbij